Saint-Pierre-des-Ifs – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Saint-Pierre-des-Ifs – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.